Теран (, ) — испанская фамилия. Известные носители:

 Теран, Карлос (род. 2000) — колумбийский футболист.
 Теран, Марио (1941—2022) — сержант боливийского спецназа, расстрелявший Че Гевару в 1967.
 Теран, Томас (1896—1964) — испанско-бразильский пианист.
 Теран Теран, Эдгар (1939—2011) — министр иностранных дел Эквадора (1984—1987).
 Теран де Вейс, Мэри (1918—1984) — аргентинская теннисистка, чемпионка Панамериканских игр (1951).